Tetyra är ett släkte av insekter. Tetyra ingår i familjen sköldskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sköldskinnbaggar
Tetyra